Серге́й Ага́пов:
 Агапов, Сергей Александрович (1836—1865) — российский врач-писатель.
 Агапов, Сергей Алексеевич (1889—?) — капитан лейб-гвардии 2-го стрелкового полка, герой Первой мировой войны.
 Агапов, Сергей Сергеевич (1926—2005) — машинист экскаватора, Герой Социалистического Труда.
 Агапов, Сергей Тимофеевич (1932—2006) — заслуженный лётчик-испытатель СССР, Герой Советского Союза.